

Musica
Wolf Gang – gruppo musicale britannico
Wolfgang – gruppo musicale filippino
Wolfgang – album degli Wolfgang del 1995

Persone
Wolfgang – wrestler scozzese
Walter Wolfgang – socialista e attivista britannico
Wolfango – pittore italiano

Altro 
Wolfgang – forma tedesca del nome proprio di persona Volfango
 Wolfgang – passo montano della Svizzera